West Chester ("Chester de l'ouest") est le nom de plusieurs villes aux États-Unis :
 West Chester dans l'Iowa ;
 West Chester dans l'Ohio ;
 West Chester en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme